Ojeda är ett ganska vanligt efternamn i den spansktalande världen.

Personer som bär efternamnet Ojeda
Alonso de Ojeda, en av Columbus kaptener vid "upptäckten" av Amerika
 Augie Ojeda (född 1974), mexikansk-amerikansk basebollspelare
Diego de Ojeda, internationell talesman vid EU-kommissionen
Eddie Ojeda, gitarrist i Twisted Sister
Fred Ojeda, folkmusiksångare
Jaime Ojeda Torrent, chilensk löjtnant som deltog i Dödskaravanen Pinochet-Arellano som avrättade politiska fångar 1973
Jannika Ojeda, författare som debuterade med historien "Höra hemma" 2004.
Love Arvidsson Ojeda, boxare
Oscar Riera Ojeda, arkitekt
Warecki Ojeda Marco, bordtennisspelare
Jonathan Ojeda, ordförande i Rockverkstan, Norrtälje

Spanska efternamn